Mbuti peut se référer à :
 Mbuti, une population pygmée d’Afrique centrale,
 la mythologie Mbuti.